Swinnerton ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Swinnerton (* 1958), englische Radrennfahrerin
 Frank Arthur Swinnerton (1884–1982), englischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Henry Hurd Swinnerton (1875–1966), britischer Geologe
 James Swinnerton (1875–1974), US-amerikanischer Cartoonist und Künstler
 Peter Swinnerton-Dyer (1927–2018), englischer Mathematiker (Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer)
 Paul Swinnerton (* 1958), britischer Radrennfahrer

Sonstiges:

 Swinnerton Ledge, ein nach Henry Hurd Swinnerton benannter Gebirgskamm im Coatsland, Antarktika